Юрий Малеев:
 Малеев, Юрий Иванович (род. 1968) — белорусский футболист и тренер.
 Малеев, Юрий Николаевич (1938—2017) — российский юрист, учёный в области воздушного права, доктор юридических наук.